Маргари́та Леви́ева (; род. 9 февраля 1980, Ленинград, РСФСР, СССР) — американская актриса, ранее — профессиональная гимнастка. Наиболее известна по ролям в таких фильмах, как «Невидимый» (2007), «Бабник» (2009) и «Парк культуры и отдыха» (2009), а также по роли Аманды Кларк в прайм-тайм мыльной опере ABC «Месть» (2011—2013).

Ранние годы 
Маргарита Владимировна Левиева родилась в Ленинграде в еврейской семье. Обе её бабушки, будучи детьми, пережили блокаду Ленинграда. С трёх лет начала заниматься художественной гимнастикой. В возрасте одиннадцати лет (1991) эмигрировала вместе с матерью и братом-близнецом Михаилом (Майклом) в США, где поселилась в бруклинском районе Шипсхед-Бей. Посещала среднюю школу в Сикокусе (англ.), штат Нью-Джерси. Окончила экономический факультет Нью-Йоркского университета. Растущий интерес к актёрской игре привёл Левиеву в школу актёрского мастерства Уильяма Эспера.

Карьера 
В 2005 году Левиева появилась в телесериале «Закон и порядок: Суд присяжных». В том же году журнал New York Magazine включил Левиеву в список 50 самых красивых людей Нью-Йорка. Она затем снялась в недолго просуществовавшем телесериале «Пропавшая» в 2006 году.

В 2007 году Левиева исполнила главную роль в фильме «Невидимый», а после появилась в ещё нескольких независимых лентах, таких как «Шум» с Тимом Роббинсом и Уильямом Хёртом. В 2009 году она снялась в комедии «Парк культуры и отдыха», а также в драме «Бабник» с Эштоном Кутчером. В том же году она выступала в театральной пьесе The Retributionists. На телевидении Левиева появилась в сериале канала HBO «Как преуспеть в Америке» в 2010—2011 годах. В 2011 году она снялась в фильме «Линкольн для адвоката» с Мэттью Макконахи. Она также снялась в фильмах The Stand Up, «Рыцари королевства Крутизны», «Ради Эллен» и «Лофт».

С 2011 по 2013 год Левиева исполняла роль Аманды Кларк в телесериале канала ABC «Месть». В 2014 году Левиева была приглашена на одну из главных ролей в сериал NBC «Преданность», где она снималась вместе с Хоуп Дэвис, шоу было закрыто после нескольких эпизодов. В 2015 году она получила регулярную роль в сериале HBO «Двойка».

Личная жизнь 
С 2014 по 2016 год состояла в отношениях с Себастианом Стэном.

Фильмография

Примечания 

Русские эмигранты четвёртой волны в США
Выпускники Нью-Йоркского университета
Киноактрисы США